Васи́лий Алексе́евич Городцо́в (1860—1945) — русский и советский археолог, профессор МГУ.

Биография 
Родился а в селе Дубровичи Рязанского уезда Рязанской губернии на Оке, (ныне — Рязанский район Рязанской области).

С 1880 по 1906 год состоял на военной службе и одновременно сотрудничал в научных обществах и организациях: Рязанской учёной архивной комиссии (1889—1892), Ярославской учёной архивной комиссии (1898—1899), Историческом музее в Москве (с 1903). В 1897 году обнаружил в Рязанской области и опубликовал нерасшифрованную алекановскую надпись, датированную X—XI веками.

Выйдя в отставку в чине подполковника, устроился на постоянную работу в Исторический музей, где и работал до 1929 года. С ним связано расширение и коренная реэкспозиция археологических залов музея, издание путеводителей по музею (1921—1923). В 1907—1914 годах преподавал археологию в Московском археологическом институте, в 1915—1918 годах — в Народном университете имени Шанявского. С 1918 года — профессор Московского университета, позднее также профессор ИФЛИ им. Чернышевского; в обоих вузах возглавлял кафедры археологии. Одновременно был активным сотрудником Института истории материальной культуры Академии наук СССР. Оставил множество учеников.

В 1920-е годы произошёл крупный конфликт между В. А. Городцовым и австрийским археологом , которого Городцов обвинил (как выяснилось, необоснованно) в фальсификации памятников палеолита.

Возглавлял археологическую секцию РАНИОН с момента её организации. Несколько лет руководил Археологическим отделом Главнауки Наркомпроса РСФСР. Состоял почётным и действительным членом многих советских и зарубежных научных обществ и учреждений. С 1941 года — профессор исторического факультета МГУ.

Скончался 2 февраля 1945 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (14.01.1943)
 Орден Ленина (04.11.1944) — за выдающиеся заслуги в деле подготовки специалистов для культурного строительства

Научная деятельность 
Первым его научным мероприятием было изучение в 1888 году окских дюнных неолитических стоянок.

Многочисленные раскопки Городцова, проводившиеся на значительной территории страны, дали богатый археологический материал, особенно по эпохе бронзы. Открыл серию её культур, установил их периодизацию. Выделил три стадии археологической истории юга СССР: ямная, катакомбная, срубная. Впервые выделил фатьяновскую, волосовскую и другие культуры лесной полосы. Подвёл археологическую базу под киммерийцев. Обогатил археологию скифов-пахарей (исследования Бельского городища). Внёс значительный вклад в исследование дьяковской и городецкой культур (раскопки Каширского городища, Подболотьевского могильника близ Мурома и др.).

Открыл и исследовал землянки палеолитического человека (Тимоновская стоянка, 1928), оказавшиеся в действительности следами древней мерзлоты. Впервые произвёл масштабные раскопки Старой Рязани. Изучал экономические основы древней жизни. На основании сходства образов дакийского и русского прикладного искусства выдвинул гипотезу о славянских корнях даков и восприятии русскими культа Великой богини «ранее нашей эры», позднее раскритикованную А. В. Арциховским.

Сочетал археологическую работу с изысканиями в области геологии. Провёл наблюдения четвертичных отложений, в особенности Окских дюн и террас. Занимался исследованием верхнеюрских образований в окрестностях Ярославля, роста и убыли чернозёма в степях. Написал более десятка статей по геологическим вопросам, в том числе «К вопросу об установлении натурального масштаба времени по аллювиальным отложениям в долинах рек Окской системы».

Создал методику полевых исследований археологических памятников, научную классификацию древностей СССР, разработал теорию типологического и сравнительного методов в археологии.

Ввёл в активный оборот термин «палеометалл».

По мнению Л. А. Ельницкого, в советское время Городцов «значительно поотстал от зарубежного материала, необычайно умножившегося на протяжении первых трех десятилетий XX в. Опираясь преимущественно на отечественную археологическую литературу, он мог в своих построениях довольно легко обходиться без доступных ему с большим трудом западных данных, учитывавших огромное количество новых находок и новых стратиграфических наблюдений, недосягаемых для него из-за слабого знакомства с новой иностранной литературой (как он с сожалением признавался своим ученикам – раньше, мол, знал, а теперь подзабыл иностранные языки)».

Труды 
Автор более двухсот научных работ. В том числе:

 Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии // Труды XII Археологического съезда. — М., 1901.
 Результаты археологических исследований в Бахмутском уезде Екатеринославской губернии // Труды XIII Археологического съезда, т. I. — М., 1907.
 Первобытная археология. — М., 1908.
 Бытовая археология. — М., 1910.
 Дневник археологических исследований в Зеньковском уезде Полтавской губернии в 1906 году. Результаты археологических исследований на месте развалин г. Маджар в 1907 г. — М., 1911.
 Культуры бронзовой эпохи в Средней России // Отчёт Российского исторического музея в Москве за 1914 г. — М., 1915.
 Археология. Т. 1. Каменный период. — М.—П., 1923.
 Археологическая классификация. — М., 1925.
 Дако-сарматские религиозные элементы в русском народном творчестве // Труды Исторического музея. — М., 1926.
 К итогам археологических трудов в СССР за 10 лет // Труды Научно-исследовательского института археологии и искусствознания, том II. — М., 1927.
 К вопросу об установлении натурального масштаба времени по аллювиальным отложениям в долинах рек Окской системы // Труды Научно-исследовательского института археологии и искусствознания, том II. — М., 1927.
 К вопросу о Киммерийской культуре // Труды Научно-исследовательского института археологии и искусствознания, том II. — М., 1927.
 Типологический метод в археологии. — Рязань, 1927.
 Предварительные сведения об исследовании Тимоновской палеолитической стоянки близ г. Брянска // Сообщения Государственной академии истории материальной культуры. 1932. № 11/12.
 Старшее Каширское городище // Известия Государственной академии истории материальной культуры. — Вып. 85. — М.; Л., 1933.
 Тимоновская палеолитическая стоянка. — М. — Л., 1935.

Примечания

Литература 
 Белозёрова И. В., Кузьминых С. В., Сафонов И. Е. Судьба учёного: жизнь Василия Алексеевича Городцова в его дневниках и воспоминаниях // Российская археология. — 2011. — № 1. — С. 154—165.
 Крупнов Е. И. Памяти В. А. Городцова // Вестник древней истории. — 1946. — № 3.
 Жук А. В. В. А. Городцев в рязанский период его жизни, службы и научной деятельности. Омск, 2005.
 Крайнов Д. А. К столетию со дня рождения В. А. Городцова // Советская археология. — 1960. — № 1.
   
 Сафонов И. Е. В. А. Городцов и изучение эпохи бронзы восточноевропейской степи и лесостепи. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата исторических наук. 2015.
 Толстов В. А. Юность и начало научной карьеры В. А. Городцова // Проблемы изучения и сохранения археологического наследия Центральной России : Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения В. А. Городцова. Рязань, 20-22 апреля 2010 г. — Рязань, 2010.
 Труды ГИМ. 1988. Вып. 68: Наследие В. А. Городцова и проблемы современной археологии; Проблемы изучения древних культур Евразии. М., 1991;
 Чтения, посвященные 100-летию деятельности В. А. Городцова в Государственном Историческом музее. М., 2003. Ч. 1;

Ссылки 
 Губин Д. В. В. А. Городцов и Рязанский край: модель становления ученого-первооткрывателя // Научный электронный архив. URL: http://econf.rae.ru/article/7718
 

Преподаватели Московского археологического института
Преподаватели исторического факультета МГУ
Сотрудники Института археологии РАН
Историки по алфавиту
Археологи России
Археологи СССР
Геологи России
Геологи СССР
Члены Московского археологического общества
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Преподаватели этнологического факультета МГУ
Сотрудники Государственного исторического музея
Выпускники Алексеевского военного училища
Члены Таврической учёной архивной комиссии